Усть-Луга — топоним.

 Усть-Луга — посёлок в Ленинградской области
 Усть-Луга — порт в Ленинградской области
 Усть-Луга — железнодорожная станция в Ленинградской области
 Усть-Луга — транспортно-логистический хаб на прибрежной территории Финского залива в непосредственной близости к терминалам морского порта Усть-Луга

См. также 
 Усть-Лужское сельское поселение